Le terme doublage peut désigner :
 une technique audiovisuelle consistant à substituer aux voix des comédiens originaux d'une œuvre (film, série télévisée, etc.), les voix de comédiens s'exprimant dans une autre langue (à ne pas confondre avec la doublure qui est un remplacement physique) ;
 une technique consistant à ajouter à l'intérieur d'un vêtement une pièce de tissu pour en augmenter le confort ou la tenue (cf. textile) ; 
 une technique artistique destinée à amplifier un effet, comme le doublage des fils dans un tissage ;
 une technique de construction consistant à ajouter un revêtement (bois, cuivre, plaques de plâtre, etc.) afin de protéger le matériau de base (du bruit, de l'eau, de la chaleur, etc.). Dans le domaine du bâtiment, un doublage par l'extérieur s'appelle souvent un bardage.